Kadono ist der Familienname folgender Personen:

 Eiko Kadono (* 1935), japanische Schriftstellerin
 Yūki Kadono (* 1996), japanischer Snowboarder